Бардос может означать:
 Бардос — коммуна во Франции.
 Бардос — легендарный основатель города Барда, брат Айка.